Ме́дисин-Хат или Медисин-Хэт— город на юго-востоке провинции Альберта, Канада. Является анклавом графства Сайпресс, как и соседний город Редклифф, оба города при этом не входят в графство.

Медисин-Хат расположен на реке Саут-Саскачеван. Через него проходит Транс-Канада Хайуэй, здесь находится восточный конец Кроуснест Хайуэй.

Известность городу принесли крупные газовые месторождения, ставшие знаменитыми благодаря Редьярду Киплингу. Запасы газа обеспечили городу второе название — Газовый город.

Медисин-Хат является шестым по величине городом Альберты. Численность его жителей по данным переписи 2009 года составила 61 097 человек. В октябре 2008 года город был назван в числе основных работодателей Альберты.

География 
Ландшафт города в основном определяется его расположением в долине реки Южный Саскачеван. В пределах города в реку также впадают ручей Семи Человек () и ручей Росс (), поэтому Медисин-Хат характеризуется холмистым рельефом. Неподалёку от города находится Страж Пустоши, геоформации, напоминающей голову индейца.

Медисин-Хат также считается самым солнечным городом Канады.

Климат 
Медисин-Хат расположен в степной зоне, в поясе полусухого континентального климата (BSk по классификации климатов Кёппена): зимы сухие и холодные, летом погода жаркая. Зимние морозы бывает проще переносить благодаря шинуку, дующему с Тихого океана, а летом жаркая погода смягчяется из-за низкой влажности. Дожди идут преимущественно в конце весны и начале лета, осадков в Медисин-Хат выпадает мало по сравнению с окрестным городами. Вкупе с солнечной погодой это делает город популярным среди пожилых людей.

Известные жители 

 Даррен Хелм, профессиональный хоккеист, игрок НХЛ

 Тревор Линден, профессиональный хоккеист, игрок НХЛ

 Крис Осгуд, профессиональный хоккеист, вратарь, игрок НХЛ

 Ричард Эдвард Тейлор, лауреат Нобелевской премии по физике 1990 года
 Джейдин Вонг, актриса

Примечания 

Города Альберты